El Balyana kan syfta på följande platser:

Egypten 

 Al Balyanā, ort, Sohag, 
 Markaz al Balyanā, region, Sohag, 

Robotskapade Egyptenförgreningar